Landeryk z Paryża (zm. 661) – biskup Paryża
 Landeryk z Melsbroek (zm. ok. 700) – syn św. Waldetrudy z Mons